Il gruppo della vuoriyarvite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo della labuntsovite.

Minerali del gruppo della vuoriyarvite 
 Tsepinite-Ca
 Tsepinite-K
 Tsepinite-Na
 Tsepinite-Sr
 Vuoriyarvite-K

Bibliografia 
 

vuoriyarvite